East Mansfield ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Mansfield (Massachusetts), im Bristol County
 East Mansfield (Ohio), im Richland County